Thomas de Cantilupe (~1218-1282), Lord Chancelier d'Angleterre et évêque de Hereford ;
 Walter de Cantilupe (1195-1266), évêque de Worcester ;
 William de Cantilupe (~1159-1239), 1 baron féodal d'Eaton Bray dans le Bedfordshire en Angleterre, un administrateur royal anglo-normand ;
 William de Cantilupe (?-1254), 3 baron féodal d'Eaton Bray dans le Bedfordshire en Angleterre.